Le  est une tuerie scolaire qui eut lieu le  dans une école primaire d'Ikeda, dans la préfecture d'Osaka au Japon.

Déroulement 
Le , , un homme de , armé d'un couteau de cuisine, entre dans une école primaire d'Ikeda et poignarde plusieurs enfants et enseignants. Il tue au total huit élèves, en blesse sérieusement treize autres ainsi que deux professeurs. Il est arrêté puis condamné à mort. Le , il est exécuté par pendaison.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tuerie scolaire
 Massacre d'Akihabara

Osaka, massacre de
Osaka, massacre de
Histoire d'Osaka
Massacre au Japon
2001 au Japon
Ikeda